Solanillos del Extremo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Solanillos del Extremo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Solanillos del Extremo (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar